Dervan (Drvan) – sovrano dei Sorbi fra il 610 e 636 d.C. 
 4314 Dervan – asteroide della fascia principale